Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Virginia Ruano Pascual che ha battuto in finale Saori Obata 6-2, 7-6(2).

Teste di serie 

 Petra Mandula (secondo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (semifinali)
 Saori Obata (finale)
 Virginia Ruano Pascual (campionessa)

 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Jill Craybas (quarti di finale)
 Angelique Widjaja (secondo turno)
 Jelena Kostanić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2003